S4 puede referirse a:
 Audi S4, versión deportiva del Audi A4.
 S4, en las frases S (consejos de utilización para trabajar con sustancias peligrosas) quiere decir Manténgase lejos de locales habilitados.
 S4 League, un videojuego de disparos.
 Ruta del Condado de San Diego S4, una carretera de los Estados Unidos.
 S4 Ehécatl, un avión espía de 2007.
 S04, acrónimo del equipo de fútbol alemán FC Schalke 04.
 Código IATA de la SATA International.
 Lancia Delta S4, un coche de carreras de 1985.
 Samsung Galaxy S4, teléfono móvil inteligente de Samsung.